Йосип Шутало (; ) — хорватский футболист, защитник клуба «Динамо (Загреб)» и сборной Хорватии.

Клубная карьера 
Шутало — воспитанник клуба «Неретва» и «Динамо» Загреб. 1 июля 2020 года в матче против «Интер Запрешич» он дебютировал в чемпионате Хорватии. По итогам дебютного сезона Йосип помог клубу выиграть чемпионат. В начале 2021 года Шутало для получения игровой практики на правах аренды перешёл в «Истра 1961». 19 января в матче против «Горицы» он дебютировал за новую команду. По окончании аренды Шутало вернулся в «Динамо». 23 июля в поединке против «Хрватски Драговоляц» Йосип забил свой первый гол за команду. 4 ноября в матче Лиги Европы против венского «Рапида» он забил гол. По итогам сезона Йосип во второй раз стал чемпионом Хорватии.

Достижения 

Клубные

 «Динамо» Загреб
 Чемпион Хорватии (2) — 2019/2020, 2021/2022

 Сборная Хорватии
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2022

Примечания 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Истра 1961»